Douce France, une chanson de Charles Trenet, reprise entre autres par le groupe Carte de Séjour ;
 Douce France, un film de François Chardeaux sorti en 1986 ;
 Douce France, un film de Malik Chibane sorti en 1995 ;
 Douce France, un catamaran dessiné par VPLP design lancé en 1999 ;
 Douce France, une série télévisée de Nino Monti ;
 Douce France, un album de chansons en hommage à la France de Frederik Mey, publié en 2005 ;
 Douce France, un téléfilm de Stéphane Giusti diffusé en 2009 ;
 Douce France, un film de Geoffrey Couanon sorti en 2020.